Anders Lignell kan avse någon av följande personer:
Anders Lignell (1787–1863), präst och kulturhistoriker
Anders Lignell (telefondirektör) (1866–1943), telefondirektör
Anders Lignell (ingenjör) (1897–1992), ingenjör och uppfinnare
Anders Lignell (journalist)